{{Infobox Livre
| auteur = Clark Ashton Smith, Hazel Heald, J. Paul Suter, Edmond Hamilton, Nictzin Dyalhis, Seabury Quinn, Robert Bloch, David H. Keller, , Robert E. Howard
| genre = horreur
| titre_orig = 
| pays = 
| langue = anglais
| éditeur_orig= 
| dateparution_orig = 1933 - 1937
| traducteur = France-Marie Watkins
| titre =Les Meilleurs Récits de | éditeur = J'ai lu, Jacques Sadoul
| dateparution = 1975
}}Les Meilleurs Récits de  Tome 2 - Période 1933/37 est une anthologie de nouvelles publiées dans le magazine d'horreur américaine . Cette anthologie, éditée par le passionné Jacques Sadoul, regroupe quelques-uns des meilleurs textes du genre. On y retrouve quelques noms très célèbres, parmi lesquels Robert E. Howard,  ou Robert Bloch. Édité en poche chez , cette anthologie est précédée d'un premier tome couvrant la période de 1925 à 1932 et est suivie d'un troisième tome couvrant les années 1938 à 1942.

 Nouvelles 

(Présentées dans l'ordre original de l'ouvrage)
 La Mort d'Ilalotha, de Clark Ashton Smith ()
 Hors du temps, de Hazel Heald ()
 Le Juge suprême, de J. Paul Suter ()
 Les Graines d'ailleurs, d'Edmond Hamilton ()
 La Déesse de saphir, de Nictzin Dyalhis ()
 La Farce de Warburg Tantavul, de Seabury Quinn ()
 Le Rôdeur des étoiles, de Robert Bloch ()
 Le Chat-Tigre, de David H. Keller ()
 Psychopompos, de H. P. Lovecraft (Psychopompos)
 La Citadelle écarlate, de Robert E. Howard ()

 Références de l'anthologie 
 Jacques Sadoul présente Les Meilleurs Récits de  : Tome 2 (1933-1937), éditions , . Traduction de France-Marie Watkins. Introduction et commentaires avant chaque nouvelle de Jacques Sadoul.
 Édition française poche en 1989 chez J'ai lu de l'anthologie de récits du magazine '' pour la période 1925-1937, présentés par Jacques Sadoul. Cette édition regroupe les deux premiers tomes édités précédemment dans des volumes séparés.

Notes 

Recueil de nouvelles de fantasy
Recueil de nouvelles de science-fiction
Recueil de nouvelles paru en 1975
Anthologie en littérature de fantasy
1975 en fantasy